Бе́рлингтон () — город в Соединенных Штатах Америки, в штате Айова, административный центр округа Де-Мойн. В 2000 году численность населения составляла 26 839 жителей.

Расположен на берегу реки Миссисипи.

Ссылки 
 Официальный сайт г. Берлингтон

Города Айовы
Города на Миссисипи
Окружные центры Айовы